Торрес-дель-Каррисаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 30,41 км². Население — 444 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы